Daglösa kan syfta på:

 Daglösa, Saltvik – en by i Saltviks kommun på Åland
 Daglösa, Trönö socken – en by i Söderhamns kommun i Hälsingland
 Daglösa, Ödeshög – en by i Ödeshögs kommun i Östergötland